Ren’ai () – dzielnica () Keelungu,  miasta na prawach powiatu wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Ren’ai w 2016 roku liczyła 45 021 mieszkańców – 22 789 kobiet i 22 232 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 19 272, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,34 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Keelung